Zhi Hong Sun ( 孙智宏), né  le  à Huai'an, est un mathématicien chinois, qui a travaillé sur la théorie des nombres, en combinatoire, et sur la théorie des graphes.  

Sun et son frère jumeau Zhi Wei Sun ont démontré un théorème sur des nombres premiers particuliers appelés nombres premiers de Wall-Sun-Sun, qui auraient pu aider à trouver un contre exemple à la conjecture du dernier théorème de Fermat, avant que cette conjecture soit démontrée par Andrew Wiles.

Lien externe 
  Zhi-Hong Sun's homepage

Naissance en octobre 1965
Naissance à Huai'an
Mathématicien chinois du XXe siècle
Mathématicien chinois du XXIe siècle